Detta är en lista över sjöar i Malung-Sälens kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Malung-Sälens kommun.

Lista

Malung-Sälens kommun
 Lista